Un giorno di gloria per Miss Pettigrew – film del 2008 diretto da Bharat Nalluri
Un giorno di gloria per Miss Pettigrew – romanzo di Winifred Watson del 1938